Zergiebel ist der Familienname folgender Personen:

 Dankmar Zergiebel (1895–1983), deutscher Unternehmer sowie Verbandsfunktionär
 Fritz Zergiebel (1915–2008), deutscher Fußballspieler